Олег Валерьевич Тихонов () (род. 10 августа 1981, Светлогорск, БССР, СССР) — белорусский ИТ-предприниматель, режиссёр, продюсер, теледизайнер, музыкант. Бывший генеральный продюсер телеканала «A-One» (Украина). Генеральный директор и со-основатель белорусско-американского проекта "Eightydays.me".

Биография 
Родился в Светлогорске, в 1994 году родители переехали в Гомель. С самого детства занимался спортом (лёгкая атлетика). С 12 лет играл на гитаре во дворах и переходах. О музыкальной карьере задумался после знакомства с Александром Цыганком и Александром Федоровичем.
Как музыкант играл в группах «Вруцелето» (1996—1999) и «Зелень Дорог» (1999—2005). В разное время был внештатным сотрудником «Музыкальной газеты» и лейбла «БМАgroup» (1996—2001). Закончил Витебское государственное училище искусств (2005) по специальности «Режиссура народных обрядов и праздников»: дипломная работа рок-опера СПЁКА (муз. и слова О.Тихонов). Также обучался в Гомельском Высшем училище кулинарии (1998).

Карьеру продюсера начал с группы «OSIMIRA» (2004, продюсирование первого диска группы).

Активно работает над популяризацией белорусской «живой» музыки за рубежом.

Как теледизайнер и клипмейкер создал более 300 телевизионных роликов на разную тематику.

2002—2007 
C 2002 по 2005 программный директор радиостанции «Люкс» (г. Витебск), где создавал программу «БУЛЬБА-ЛЮКС», посвященную белорусской музыке. Также был радиоведущим.
C 2005 по 2011 год автор телевизионного оформления международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске.
С 2005 по 2008 год директор белорусского этно-проекта «Osimira».
В 2006 году совместно с Витебским Центром Современного Искусства работал над созданием фильма «Казимир Малевич. Будет Яснее Солнца (фильм)».
В 2007 году был приглашен в жюри фестиваля «Рок-кола», а также курировал белорусский отборочный тур российского фестиваля фестиваля живой музыки «Воздух» (Россия, Карелия).

2008 
В 2008 году вместе с единомышленниками (Андрей Половченя, Сергей Будкин, Виталий Бровко) создал фестиваль «WorldMusicTree», гала-концерт которого прошёл в Летнем Амфитеатре, а участниками стали «этно-трио Троица», «Палац» и «Osimira». Также Олег вновь курировал белорусской отборочный тур международного фестиваля живой музыки «Воздух» (Россия, Карелия)..
В этом же году Олег становится концертным продюсером ансамбля средневековой музыки «Стары Ольса», и вместе с Глебом Морозовым создаёт интернет-радиостанцию «NETradio Ethnoza», которая проработала до 2011 года.

2009 
В мае 2009 года, был приглашен на должность музыкального продюсера на фестиваль «ПАРК КИЕВСКАЯ РУСЬ».

Как один из продюсеров фестиваля «Джаз Коктебель» в июле организовал отборочный тур фестиваля «Джаз Коктебель».

С октября 2009 года — продюсер белорусского представительства ООО «Телеканал Первый Альтернативный».

С октября 2009 года — член совета ООО «Витебский Битлз-Клуб» (Битлз-клуб «Чердачок»), где курирует вопросы музыкальных программ и маркетинг.

2010 
В 2010 году совместно с украинским промоутером, Евгенией Стрижевской, создал проект-фестиваль «ДНИ ПРАВИЛЬНОЙ БЕЛОРУССКОЙ МУЗЫКИ В КИЕВЕ». Первые вечеринки фестиваля прошли в киевском клубе «44». Среди участников «Первого Сезона» были: Серебряная Свадьба, Kusudama, Osimira, The Toobes, Yellow Brick Road. Проект получил продолжение в ноябре 2010 года. Вечеринки второго сезона прошли 25-27 ноября под патронажем Олега Скрипки, в киевском клубе «Sullivan Room». Среди участников «Второго сезона» фестиваля были: Этно-трио Троица, Трио Константина Горячего, Сергей Пукст, CherryVata, The Apples, Фляус и Кляинн, НагУаль.

В этом же году Олег организовал белорусско-российский промотур международного фестиваля «Джаз Коктебель» — «Koktebel Jazz. Festival Trip». Концерты прошли в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Витебске. В концертах принимали участие: Серебряная Свадьба, Алексей Кузнецов, Safety Magic, Nina Karlsson, , Venger Collective, ОПА, , Morfe Acoustic Band, A-JAZZ, Hair Peace Salon, Open Space.
Менеджер концертных программ фестиваля «Славянский базар в Витебске».

2011 
Вместе с Гариком Оганжаняном создали Битлз-фестиваль «Ob-la-ki, Ob-la-ka» (Витебск, 17-19 июня 2011), главным гостем которого стал Борис Гребенщиков. Фестиваль проходил на трёх площадках.

В январе - апреле 2011 года, большой концертный тур по городам России, Беларуси и Украины группы «Вопли Видоплясова» — «ВВ25», гала-концерты прошли в Москве, Киеве и Минске.

В ноябре 2011 года, был приглашен на должность генерального продюсера музыкального телеканала «A-ONE» (Киев, Украина). Лозунг телеканала «Телеканал Культурного Сопротивления».

Член жюри международного фестиваля рекламы «Белый Квадрат» (Минск, Беларусь)

2012 
 Жюри международного фестиваля рекламы «Белый Квадрат» (Минск, Беларусь)
 Жюри фестиваля молодых музыкантов «METRO ON STAGE»
 Член оргкомитета международного фестиваля «Джаз Коктебель 2012».
 С марта по сентябрь директор проекта «Sophie Villy»
 Член оргкомитета фестиваля «Трипольский Круг»
 C декабря начинает работу с группой Евгения Фёдорова «ZORGE»

2013 
 Член жюри фестиваля молодых музыкантов «METRO ON STAGE», 2013

2015 
 В Январе создает ИТ-компанию по созданию приложения «Ontourcloud» при Белорусском Парке Высоких Технологий. В декабре проект «Ontourcloud» побеждает в республиканском конкурсе «Стартап Года 2015».

2016 
 Руководит разработкой и создает приложение «Eightydays.me». В декабре проект «Eightydays.me» побеждает в республиканском конкурсе «Стартап Года 2016».

2019  
 К проекту Eightydays.me присоединяется Артемий Лебедев

Семья 
Четверо детей.

Проекты (автор, руководитель, продюсер) 
 2000, 2001, фестиваль акустической музыки «ВСЕВОЛЬНЫЙ», директор
 2004, 2005, 2006, 2007 фестиваль «Святки на Колядки», продюсер
 2008, фестиваль «WorldMusicTree», директор
 2010, 2012, фестиваль «Koktebel Jazz: Festival Trip», продюсер
 2010, фестиваль «Дни Правильной Белорусской Музыки», первый и второй сезоны, директор
 2010, сольные концерты «Этно-трио Троица», Нино Катамадзе и группы «INSIGHT», совместный концерт Джаз Кабаре Олега Скрипки и кабаре-группы Серебряная Свадьба, в рамках фестиваля искусств «Славянский Базар в Витебске», руководитель проекта
 2010, «Свободная Джем Сцена Первого Альтернативного», дополнительная сцена-клуб на фестивале «Джаз Коктебель» — продюсер
 2011, международный Битлз-фестиваль «Ob-la-ki, Ob-la-ka», художественный руководитель фестиваля
 2014, фестиваль «MIRUM MUSIC FESTIVAL»
 2015, сольный концерт «Би-2» в рамках фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ», руководитель проекта
 2015, фестиваль «MIRUM MUSIC FESTIVAL»

Фильмография 
 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 телеоблик международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», дизайнер и продюсер.
 2005, документальный фильм о президенте FIDOF — «Армандо Морено», режиссёр. Язык: английский, русский.
 2006, музыкальный клип «По льду» группы Jenowa, режиссёр и монтаж.
 2006, документальная фильм-зарисовка Казимир Малевич. Будет Яснее Солнца (фильм), режиссёр, монтаж. Язык: французский, русский.
 2008, телеоблик международного фестиваля «Молодёжь за Союзное государство» (Ростов-на-Дону), дизайнер.
 2008, телеоблик республиканского фестиваля тружеников села «Дажынки», дизайнер.
 2009, телеоблик международного фестиваля «Парк Киевская Русь», дизайнер и продюсер.
 2011, режиссёр видеопостановки для симфо-балета «Бал в Иерусалимском Дворце» (Тель-Авив, Израиль).

Дискография 
CD, в релизе которых продюсер принимал участие:
 2004, Osimira «Прошча». БМАgroup, Sketis Music
 2007, российское издание Osimira «Druva». Sketis Music
 2007, российское издание  «Забабоны». Sketis Music
 2007, российское издание этно-трио Троица, «Сем». Sketis Music
 2008, российское переиздание серии из 7 CD ансамбля Стары Ольса. NewSoundAge
 2010, российское издание «СОВРЕМЕННЫЙ ДЖАЗ УКРАИНЫ». KOKTEBEL JAZZ
 2012, самиздат Sophie Villy «Mother Fish»

Примечания

См. также 
 Культура Белоруссии

Ссылки 
 А-ONE
 Официальный сайт этно-трио ТРОИЦА
 Официальный сайт белорусского этно-проекта Osimira
 Официальный сайт Стары Ольса
 Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»
 Международный музыкальный фестиваль «Джаз Коктебель» 

Музыкальные продюсеры Белоруссии
Телепродюсеры Белоруссии